Arbetsminne kan syfta på:

 Arbetsminne – minne som en dators centralprocessor kan använda direkt, se Primärminne
 Arbetsminne (psykologi) – inom kognitiv psykologi förmågan att upprätthålla och manipulera information under en kortare tidsperiod